Görlin bezeichnet:

 Zuckerwurzel, eine Pflanzenart aus der Familie der Doldenblütler

Görlin ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Görlin (* 1963), schwedische Skilangläuferin

Siehe auch:
 Gorlin